Hans Jacob Nielsen (* 2. September 1899 in Næstved; † 6. Februar 1967 in Aalborg) war ein dänischer Boxer im Feder- und im Leichtgewicht.

Nielsen nahm das erste Mal im Federgewicht bei der Olympiade 1920 in Antwerpen teil, wurde dort aber in der zweiten Runde von James Cater besiegt. Bei der Olympiade vier Jahre später in Paris gewann er die Goldmedaille im Leichtgewicht durch einen Finalsieg gegen Alfredo Copello. Im Jahr 1928 versuchte er seinen Olympischen Titel zu verteidigen, verlor aber im Halbfinale gegen den späteren Olympiasieger Carlo Orlandi. Durch seine anschließende Niederlage gegen Gunnar Berggren verfehlte er die Medaillenränge und wurde Vierter.

Weblinks 
 
 
 Webseite Boxergebnisse auf Sport-komplett.de
 Webseite Amateur-boxing.strefa.pl
 Profil bei databaseOlympics.com

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1920
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1924
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1928
Olympiasieger (Boxen)
Olympiateilnehmer (Dänemark)
Boxer (Dänemark)
Däne
Geboren 1899
Gestorben 1967
Mann